«Platinum Dunes» — продюсерская компания, основанная в 2001 году Майклом Бэем, Брэдли Фуллером и Эндрю Формом для производства фильмов ужасов, преимущественно ремейков.

7 октября 2009 года кинокомпания Paramount Pictures заключила первый контракт с Platinum Dunes, расширив рамки жанра производящихся фильмов до триллера и боевиков.

Фильмография и кассовые сборы

Критика

Примечания

Ссылки 
 Контракт с Paramount

Появились в 2001 году в США
Кинокомпании США
Компании Лос-Анджелеса